Kim Geun-ho  (né le  à Séoul en Corée du Sud) est un joueur professionnel sud-coréen de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commença sa carrière professionnelle en 2006 avec le Anyang Halla. Jusqu'à présent, il a joué que pour ce club. Il représenta la Corée du Sud au Championnat du monde de hockey sur glace à quelques reprises.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 ||Université Korea ||Corée du Sud || || || || || || || || || ||
|-
|2005-2006 ||Université Korea ||Corée du Sud || || || || || || || || || ||
|-
|2006-2007 ||Anyang Halla ||Asia League ||28 ||3 ||3 ||6 ||18 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|2007-2008 ||Anyang Halla ||Asia League ||30 ||6 ||5 ||11 ||18 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2008-2009 ||Anyang Halla ||Asia League ||35 ||5 ||9 ||14 ||18 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2009-2010 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||13 ||21 ||34 ||18 ||9 ||2 ||2 ||4 ||12
|-
|2010-2011 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||12 ||20 ||32 ||20 ||4 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
|2011-2012 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||10 ||25 ||35 ||12 ||5 ||1 ||4 ||5 ||0 
|-
|2012-2013 ||Anyang Halla ||Asia League ||38 ||10 ||18 ||28 ||37 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|2013-2014 ||Invictus Blazers  ||  ||2 ||3 ||3 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2013-2014 ||Waves ||  ||1 ||0 ||0 ||0 ||0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|colspan="13"|
|-
|2016-2017 ||Daemyung Killer Whales  ||Asia League ||16 ||2 ||11 ||13 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 ||Daemyung Killer Whales ||Asia League ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Internationales 

|2003 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior div. 3 || 4 || 3 || 3 || 6 || 2 ||align="left"| Médaille d'or
|- 
|2005 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 3 || 0 || 2 || 2 || 0 ||align="left"| Médaille de bronze
|-
|2009 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 5 || 8 || 13 || 2 ||align="left"| Médaille d'or
|- 
|2010 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"|'''

Notes et références 

Naissance en février 1984
Naissance à Séoul
Joueur international sud-coréen de hockey sur glace
Joueur du Anyang Halla
Joueur des Daemyung Whale Killers
Attaquant de hockey sur glace